

Кизилтальський сільський округ — адміністративна одиниця, Мойинкумський район, Жамбильська область
 Кизилтальський сільський округ — адміністративна одиниця, Нуринський район, Карагандинська область